A 762-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Kelenföld vasútállomás és Sóskút, iskola között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!colspan=2|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
!rowspan=2|
|0||Budapest, Kelenföld vasútállomásvégállomás||23
!rowspan=2|
|align=left|
|-
!
|Budapest, Borszéki utca||22
|align=left|
|-bgcolor=#AFEAFE
|colspan=6|Őrmezőt csak 12 óráig érintik a Budapest felé közlekedő járatok, ekkor a Péterhegyi útnál nem állnak meg.
|-bgcolor=#AFEAFE
!rowspan=3|
!rowspan=2|
|(csak leszállás céljából)||*
!rowspan=3|
|align=left|
|-bgcolor=#AFEAFE
|Budapest, Sasadi út(csak leszállás céljából)||*
|align=left|
|-bgcolor=#AFEAFE
|1||Budapest, Péterhegyi út||21
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Budaörs közigazgatási határa|-
!
|2||Budaörs, Benzinkút||20
!
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|colspan=6|Budaörs belső részét csak néhány tanítási szünetben közlekedő menet érinti.|-bgcolor=#FFEEDE
!rowspan=9|
!rowspan=8|
|Budaörs, Lévai utca||*
!rowspan=9|
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Gimnázium||*
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Alcsiki dűlő||*
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Lejtő utca||*
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Ibolya utca||*
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Csiki csárda||*
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Csiki tanya||*
|align=left|
|-bgcolor=#FFEEDE
|Budaörs, Gyár utca||*
|align=left| 
|-
|3||Budaörs, Tetra Pak||19
|align=left|
|-bgcolor=#FFFDDD
|colspan=6|Az Ipari és Technológiai Park, illetve a Premier Outlet megállót csak 8:05 és 18:42 között érintik a buszok.|-bgcolor=#FFFDDD
!
|*||Budaörs, Ipari és Technológiai Park
!
!
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budaörs–Biatorbágy közigazgatási határa|-bgcolor=#FFFDDD
!rowspan=4|
|*||Biatorbágy, Premier Outlet||*
!rowspan=4|
|align=left|
|-bgcolor=#FFFDDD
!
|Budaörs, Ipari és Technológiai Park||*
|align=left|
|-
|4||Biatorbágy, ALPINE||18
|align=left|
|-
|5||Biatorbágy, Vendel Park||17
|align=left|
|-
|0||6||Biatorbágy, vasútállomásvonalközi végállomás||colspan=2|16
|align=left|Biatorbágy, Schachermayer:|-
|1||7||Biatorbágy, Vendel tér||colspan=2|15
|align=left|
|-
|2||8||Biatorbágy, Szent László utca||colspan=2|14
|align=left|
|-
|3||9||Biatorbágy, Tavasz utca||colspan=2|13
|align=left|
|-
|4||10||Biatorbágy, Kinizsi utca||colspan=2|12
|align=left|
|-
|5||11||Biatorbágy, Fő tér||colspan=2|11
|align=left|
|-
|6||12||Biatorbágy, Kolozsvári utca||colspan=2|10
|align=left|
|-
|7||13||Biatorbágy, Orvosi rendelő||colspan=2|9
|align=left|
|-
|8||14||Biatorbágy, Szentháromság tér||colspan=2|8
|align=left|
|-
|9||15||Biatorbágy, Kálvin tér||colspan=2|7
|align=left|
|-
|10||16||Biatorbágy, autóbusz-fordulóvonalközi végállomás||colspan=2|6
|align=left|
|-bgcolor=#FFE4C4
|colspan=6|Bizonyos menetek csak Budapest–Biatorbágy, autóbusz-forduló között közlekednek, így ezt szakaszt nem érintik.|-bgcolor=#FFE4C4
|11||17||Biatorbágy, Alsómajor||colspan=2|5
|
|-bgcolor=#FFE4C4
|12||18||Biatorbágy, Erdészház||colspan=2|4
|
|-bgcolor=#FFE4C4
|13||19||Biatorbágy, Pecató||colspan=2|3
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Biatorbágy–Sóskút közigazgatási határa|-bgcolor=#FFE4C4
|14||20||Sóskút-Öreghegy, Széles utca||colspan=2|2
|
|-bgcolor=#FFE4C4
|15||21||Sóskút, Kőbánya||colspan=2|1
|
|-bgcolor=#FFE4C4
|16||22||Sóskút, iskola'''végállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Budaörs autóbuszvonalai
Biatorbágy autóbuszvonalai
Sóskút autóbuszvonalai